Phasia — род тахин подсемейства фазии.

Описание 
Медиальная жилка впадает в последнюю радиальную жилку (R4+5). Брюшко округлое с несросшимися тергитами. По бокам брюшка нет щетинок. Яйцеклад самки колющего типа со стилетом. У самцов последние сегменты брюшка втянуты внутрь пятого тергита.

Биология 
Паразитируют в клопах, в том числе тех, которые являются вредителями культурных растений из родов Lygus и Dysdercus. Заселённость хозяев фазиями обычно менее 10 %, что делает их использование для борьбы с ними экономическом не выгодным.

Самка откладывает в обычно несколько яиц в тело клопа, но из них только одно заканчивает развитие. Продолжительность развития на стадии яйца составляет от 44 до 91 часа. Личинка развивается около 14 суток. Имаго появляется через 2,5-4 недели после окукливания. Самки выходят из пупария немного позже самцов. Спаривание происходит в течение следующих двух суток. Мухи живут до 30 суток. В течение года может быть несколько поколений, при этом каждое поколение как правило паразитирует на разных хозяевах.

Хищниками имаго являются пауки и ктыри.

Классификация 
В состав рода включают следующие виды:

Распространение 
Встречаются во всех зоогеографических регионах.

Примечания 

Фазии
Роды двукрылых